Le terme ligne 411 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 411A Mainvault - Quevaucamps (SNCV Hainaut) ;
 Ancienne ligne 411B Quiévrain - Pommerœul (SNCV Hainaut).

Voies ferrées 
 Ligne 411 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

411